Куса:

Населённые пункты 
 Куса — город в Челябинской области России, административный центр Кусинского района.
 Куса — село в Мадонском крае Латвии.

Реки 
 Куса — река в России (Челябинская область), приток реки Ай (бассейн Волги).
 Куса () — приток реки Алабама.

Железнодорожная станция 
 Куса — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги, расположена в городе Куса Челябинской области. Построена как станция Западно-Уральской железной дороги.

Персоналии 
 Куса — один из царей царства Малла. Упоминается в Типитаке в Куса джатаке.

См. также 
 Кус (значения)